Pani Jeziora – fikcyjna postać z legend o królu Arturze,
 Pani Jeziora – ostatnia, piąta część sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego,
 Pani jeziora – oryg. The Lady of the Lake, powieść autorstwa Waltera Scotta.